Hanshagen (Mecklenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Hanshagen (Vorpommern), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren